Alphonzo Bell (starszy)
 Alphonzo Bell (młodszy)